Ceinidae är en familj av kräftdjur. Ceinidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ceinidae fyra arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ceinidae